Термин Бани может означать:

 Множественное число от слова баня
 Бани (река) — река в Африке, приток Нигера.
 Бани (Доминиканская Республика) — город в Доминиканской Республике.
 Бани, Бриана (более известна как Бриана Бэнкс; род. 1978) — американская фотомодель и порноактриса немецкого происхождения.
 Бани, Джон Беннетт (род. 1941) — политик и религиозный деятель Вануату.
 Бани (буква) — вторая буква грузинского алфавита.
 Бани (Грузия) — село в Карельском муниципалитете Грузии.
 Бани (Россия) — деревня в Кезском районе Удмуртии.

См. также 
 Банни
 Орден Бани